ПКС — аббревиатура:
 Пулемёт Калашникова станковый — советское автоматическое стрелковое оружие поддержки.
 Поликетидсинтаза — ферменты или мультиферментные комплексы, синтезирующие поликетиды.
 Подвижный комплекс связи — элемент системы обеспечения оперативной группы.
 Программно-конфигурируемая сеть — технология виртуализации сети передачи данных.
 Передняя крестообразная связка.
 Постковидный синдром.
 Промежуточная компрессорная станция

PKS — аббревиатура:
  — редкое мозаичное хромосомное расстройство в организме человека.
 Partai Keadilan Sejahtera — политическая партия в Индонезии.
  (ΦΚΣ) — студенческое объединение в Северной Америке.
 Programmgesellschaft für Kabel Und Satellitenrundfunk — прежнее название частного немецкого телеканала Sat.1.
  (в 1945—1992 годах — Państwowa Komunikacja Samochodowa) — предприятие общественного транспорта в Польше.

PKS — обозначение:
 PKS — автомобильный код Косьцянского повята (Польша).
 PKS — серия автопилотов, использовавшихся на германских истребителях «Фокке-Вульф 190» времён Второй мировой войны.
  — то же, что  (константа кислотности).